Sezon 2013/14 3. Ligi - 6. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2013/14 występowało 20 drużyn.

 * Kickers Offenbach (15 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze i w sezonie 2013/14 będzie występował w Regionallidze Sudwest (czwarty poziom rozgrywek), dzięki czemu SV Darmstadt 98 utrzymał się w 3. Lidze.

Tabela 

 źródło: 
 1. FC Heidenheim i RB Leipzig awansowały do 2. Bundesligi 2014/15.
 SV Darmstadt 98 wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2014/15.
 1. FC Saarbrücken, SV Wacker Burghausen i SV 07 Elversberg spadły do Regionalligi 2014/15.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 Arminia Bielefeld przegrała mecze barażowe i spadła do 3. Ligi 2014/15.
 SV Darmstadt 98 wygrał mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2014/15.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2013/14
 2. Bundesliga 2013/14
 Regionalliga 2013/14
 Oberliga 2013/14

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Niemczech
2014 w Niemczech